A competição individual feminina de tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 ocorreu entre 24 e 29 de julho de 2021, em Tóquio, Japão, no Ginásio Metropolitano de Tóquio. 70 atletas de 44 CONs participaram do evento.

Medalhistas

Cabeças de série
As mesa-tenistas classificadas nos 16 primeiros lugares qualificam-se diretamente para a terceira ronda.

As mesa-tenistas classificadas entre as posições 17 e 32 qualificam-se diretamente para a segunda ronda.

Resultados

Finais

Primeira metade

Secção 1

Secção 2

Segunda metade

Secção 3

Secção 4

Preliminares 

Singulares masculinos
Tênis de mesa nos Jogos Olímpicos